Таллус — многозначный термин.

 Таллус — то же, что таллом.
 Таллус, Яакко (род. 1981) — финский спортсмен-двоеборец.